Il singolare  del Tampere Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Thiemo de Bakker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Éric Prodon ha battuto in finale Leonardo Tavares 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Florian Mayer (ritiro)
  Óscar Hernández (semifinali)
  Dieter Kindlmann (secondo turno)
  Ivo Minář (secondo turno)

 Jesse Huta Galung (secondo turno)
 Henri Kontinen (ritiro)
 Yannick Mertens (quarti di finale)
 Jerzy Janowicz (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Tampere Open 2010